Роджер (Рогер) Магнуссон (; 20 марта 1945, Мёнстерос) — шведский футболист, правый нападающий. Брат другого известного игрока, Бенно Магнуссона.

Карьера 
Роджер Магнуссон начал свою карьеру в возрасте 14 лет в клубе «Бломстермола». В апреле 1961 года форвард перешёл в «Отвидаберг». Трансфер обошёлся клубу в сумму в 10 тыс крон и обед, который Бертиль Льюнгквист, представитель команды, пообещал отцу мальчика. Почти сразу после перехода, уже в 16 лет, Магнуссон стал лидером команды. Он выступал за этот клуб на протяжении 5 лет, проведя 97 матчей и забив 40 голов. Одновременно Магнуссон выступал в показательных встречах за другие команды: «Ронео», «Вадстена», «Финспонг», клубы из города Смоланд. Осенью 1963 года Роджер находился в Бразилии, где также провёл несколько тренировок в местном клубе «Фламенго», а также сыграл пару выставочных матчей.

В 1966 году Магнуссон был куплен итальянским «Ювентусом». Но из-за проблем с оформлением иностранного футболиста «Старая Синьора» была вынуждена отдать нападающего в аренду в немецкий «Кёльн». Там Роджер сыграл в 20 матчах и забил 4 гола. Форвард возвратился в «Ювентус», но по прежнему не мог играть во внутренних соревнованиях. В клубе он дебютировал 29 ноября 1967 года в матче Кубка европейских чемпионов с «Рапидом» из Бухареста, где забил единственный во двух встречах мяч и вывел свою команду в четвертьфинал; вторая встреча завершилась нулевой ничьей. В четвертьфинале Магнуссон сыграл во втором и третьем, решающем матче. В этой встрече швед также забил единственный мяч, который вывел его команду в полуфинал. Там он сыграл дважды, но «Юве» проиграл обе встречи «Бенфике». Эти шесть матчей и два забитых мяча стали единственными, проведёнными Магнуссоном за «Ювентус».

Из-за невозможности заявить Роджера в состав, «Ювентус» был вынужден вновь отдать его в аренду, на этот раз в клуб «Олимпик Марсель», где он дебютировал в матче с «Тулоном». В первом же сезоне в команде швед помог выиграть Кубок Франции, первый трофей команды за 20 лет. По окончании срока аренды, клуб выкупил трансфер нападающего. В «Марселе» с 1969 года Магнуссон образовал связку с центрфорвардом команды Йосипом Скобларом. Они привели клуб к выигрышу двух чемпионатов, Кубку и Суперкубку Франции. А в 1969 году Магнуссон был признан лучшим иностранным футболистом чемпионата Франции по версии France Football. Он играл в команде 6 сезонов, проведя 160 матчей и забив 23 гола. В 1974 году Роджер, который после перехода Салифа Кейты стал резервистом, перешёл в клуб «Ред Стар», но там он играл не часто из-за травмы коленного сустава.

В 1976 году Магнуссон возвратился в Швецию, где стал игроком клуба «Хельсингборг». Но за эту команду нападающий провёл лишь 6 игр, по-прежнему страдая от травмы. Затем он играл в третьем дивизионе за клуб «Виланс Болл» с 1977 по 1979, а завершил карьеру в «Ландскруне» в 1980 году.  19 мая того же года «Марсель» провёл прощальный матч для Магнуссона, в котором команде состава сезона 1972/1973 противостояла сборная мира. После окончания карьеры, Роджер получил  педагогическое образование и много лет работал учителем в Кристианстаде. В 2012 году его ввели в Зал славы шведского футбола.

Статистика

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Франции: 1968/1969, 1971/1972
 Чемпион Франции: 1970/1971, 1971/1972
 Обладатель Суперкубка Франции: 1971

Личные 
 Лучший иностранный футболист чемпионата Франции по версии France Football: 1969

Примечания

Ссылки 
 Профиль на bdfa.com.ar
 Матчи Магнуссона за сборные Швеции
 Профиль на pari-et-gagne.com

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Отвидаберг»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Ландскруна»